Edward Hyde kan syfta på bland andra:

* Edward Hyde (1607–1659), engelsk präst
 Edward Hyde, 1:e earl av Clarendon (1609–1674), engelsk statsman och historiker
 Edward Hyde, 3:e earl av Clarendon (1661–1723), engelsk politiker och kolonial ämbetsman
 Edward Hyde (1667–1712), engelsk politiker och kolonial ämbetsman
 Edward Hyde, fiktiv person i berättelsen om Dr. Jekyll och Mr. Hyde av Robert Louis Stevenson